Antoni Kowalczyk (1866–1947) – kanadyjski zakonnik polskiego pochodzenia ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego
 Antoni Kowalczyk (ur. 1946) – polski oficer, generalny inspektor Policji, komendant główny Policji